Orient-Express, Orientexpress oder Orient Express bezeichnet:
 Orient-Express, ein von 1883 bis 2009 verkehrender Zuglauf
 Orientexpress (Roman), Roman von Graham Greene
 Oriënt-Express (Roman), ein Roman von A. den Doolaard
 Orient Express (Automarke), von 1895 bis 1904 bestehende deutsche Automarke
 Orient Express (Worlds of Fun), eine von 1980 bis 2003 betriebene Achterbahn in Kansas City 
 Orient-Express Hotels, früherer Name von Belmond (Unternehmen) mit Sitz in London, Betreiber von Luxushotels, Touristikzügen und Kreuzfahrtschiffen
 Orientexpress (1927), deutscher Spielfilm  aus dem Jahr 1927
 Orient Express (1934), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Martin
 Orient-Express (1944), deutscher Spielfilm von Viktor Tourjansky
 Orientexpress (1954), italienisch-französisch-deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1954
 Orient-Express (Magazin), italienisches Comic-Magazin
 Ensemble Orient-Express (EOE), eine zurzeit in Deutschland lebende Worldmusic-Band
 Orient Express (Rose),  Rose (Meilland, 2002)
 Simplon-Orient-Express, ein von 1919 bis 1962 verkehrender Zuglauf
Venice-Simplon-Orient-Express ein seit 1982 verkehrender Luxuszug

Siehe auch:
 Mord im Orient-Express